Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Croatia Open Umag  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Pablo Andújar (Qualificato)
 Viktor Troicki (Qualificato)
 Máximo González (Qualificato)
 Predrag Rusevski (ultimo turno)

 Francesco Aldi (ultimo turno)
 Ivan Dodig (secondo turno)
 Pere Riba (Qualificato)
 Alejandro Fabbri (ultimo turno)

Qualificati 

 Pablo Andújar
 Viktor Troicki

 Máximo González
 Pere Riba

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2007